Aussätziger oder der Aussätzige steht für:

 einen am Aussatz, insbesondere der Lepra, erkrankter Mensch
 den Beinamen oder das Epitheton Der Aussätzige

Siehe auch:
 Cagots
 Panjabi
 Heilung eines Aussätzigen